RCS — система керування версіями.
RCS — протокол передавання даних.